Raclette – formaggio svizzero 
 Raclette – piatto svizzero a base dell'omonimo formaggio